Löding ist der Familienname von

 Christof Löding (* 1973), deutscher Informatiker
 Johann Ernst Löding (um 1756–1826), deutscher Diakon und Goldschmiedemeister